Сербия впервые приняла самостоятельное участие в Универсиаде в Турине (Италия) в 2007 году. До этого сербские студенты выступали, начиная с первой Универсиады 1959 года, в командах Югославии и Сербии и Черногории.

Домашние Универсиады

Медальный зачёт

Медали по Играм

Летние Игры

Зимние Игры

Медалисты

Летние игры

См.также 
 Сербия на Олимпийских играх 
 Сербия на Европейских играх 

 

Сербия на Универсиадах